De Scottish Cup 2010–11 was de 126ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 25 september 2010 en eindigde op 21 mei 2011 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter Calum Murray. In totaal deden 81 clubteams mee aan het toernooi. Celtic won de beker voor de 35ste keer in het bestaan van de club.

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2010/11
Schots voetbalkampioenschap 2010/11

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2011